Хассельблад ():
 Victor Hasselblad
 Премия «Хассельблад»